Новый театр — частный театр в городе Запорожье, основанный в 2012 году.

История театра 
Новый Театр был создан 25 февраля 2012 г. бывшим директором муниципального театра «VIE» В. Лебедевым и дебютировал спектаклем «Тринадцатый апостол» (по мотивам ранней лирики Владимира Маяковского).
Премьера состоялась в день 125-летия известного украинского режиссёра-новатора Леся Курбаса и имела успех.
Судьба недаром связала Новый театр с именем Леся Курбаса. Получив академическое образование в Европе, Курбас приехал на Украину с целью создать живой, поэтический театр в новой художественной манере.
Как раз по театральной системе Курбаса защитила свой диплом режиссёра-магистра университете им. Карпенко-Карого художественный руководитель Нового Театра Светлана Лебедева.

Владислав Лебедев, директор Нового театра:

Манифест Нового Театра 
Новый Театр — это храм искусства, научная лаборатория по исследованию человеческих душ, нравственная, духовная кафедра общества. А ещё Новый Театр — это Праздник. Мы видим в театре способ и путь духовного развития человека. Театр — синтез всех существующих возможностей самосовершенствования человека и развитие его трех ипостасей: тела, души и духа. Современный театр постепенно освобождается от опыта пребывания в единой традиции, он должен обогатиться новыми знаниями, новой эстетикой. Язык театра должен стать богаче и разнообразнее. Сегодня театр в своих лучших примерах стремится к синтезу новых веяний искусства в интеллектуальной прозе, философии, поэзии, заимствует в своей внутренней работе огромный духовный опыт Востока. Театр сегодня может опираться не только на существующие системы знаний признанных театральных мастеров: К. Станиславского и М. Чехова, В. Мейерхольда и Л. Курбаса, Е. Гротовского и А. Васильева, но и на древние духовные знания и практики Востока и христианства.
Новый Театр — это разговор о Человеке со всеми её удивительными способностями, которые актёры пытаются продемонстрировать зрителю, чтобы разбудить его от привычного бытового сна.

Театр сегодня 
Располагается по адресу: улица Сергея Синенко 14, Запорожье, Запорожская область, 69041.

Ныне коллектив театра состоит из профессиональных актёров, а постановки театра не раз получали награды, премии и призы на многих театральных фестивалях. В постановках нередко принимают участие молодые выпускники Запорожского национального университета. В 2013 году Новый театр стал лауреатом международного театрального фестиваля «Театр. Чехов. Ялта» со спектаклем «МЕДЕЯ» по пьесе Людмилы Розумовской.
В октябре 2015 г. состоялась премьера патриотической саунд-вижн-драмы «Город Z: Хранители», в которой впервые в театральном искусстве Украины произведена попытка проанализировать трагические события 2014—2015 годов. В 2016 году спектакль «Город Z: Хранители» был представлен в конкурсной программе первого всеукраинского театрального фестиваля патриотического театра «Миротворец» в городе Днепре.

Репертуар театра 
1. От Давида и Эдуарда с любовью (по пьесе Лионеля Гольдштейна)

2. Варшавская мелодия (по пьесе Л. Зорина)

3. Тринадцатый апостол (поэтическая драма; инсценировка по ранней лирики В. В. Маяковского)

4. Молли Суини. Драма (по пьесе Брайана Фрила)

5. Последний герой (комедия в жанре абсурда, по пьесе Славомира Мрожека)

6. Психея и Арлекин (поэтическая саунд-вижн-драма; история Любви Марины Цветаевой и Константина Радзевича)

7. С наступающим! (по пьесе Родиона Овчинникова)

8. Такие свободные бабочки (по пьесе Л. Герша)

9. Медея (по пьесе Л. Разумовской)

10. Ретро вдвоем (по пьесе Алексея Арбузова «Старомодная комедия»)

11. Влюбленный Пьеро (романтическая история)

12. Укрощение строптивой (по пьесе Вильяма Шекспира)

13. Фрекен Жюли (по пьесе Августа Стриндберга)

14. Город Z: Хранители (патриотическая саунд-вижн-драма)

15. Наплевать мне на ваш миллион! (музыкальная комедия; по пьесе В. Мухарьямова «Спасибо, Марго»)

16. Ромео и Джульетта (по пьесе Вильяма Шекспира)

17. Дикарь. Испанские страсти (драматическая история по пьесе Алехандро Кассона)

18. Ёлки на 8-м этаже или Пой, а то убью… (новогодняя комедия по пьесе Николая Михайлова)

19. Собака на сене (Драматическая комедия по пьесе Лопе де Вега)

20. Что скрывают французы (комедия по пьесе Жан-Жака Брикера и Мориса Ласега)

21. Обручение (рождественская фантасмагория, философская сага по пьесе Мориса Метерлинка)

Ссылки 
 Запорожский «Новый театр» получил международное признание.
 VI Международный фестиваль театрального искусства «ТЕАТР. ЧЕХОВ. ЯЛТА.» «Новый театр» (Украина, г. Запорожье). Спектакль «Медея»
 Голос Украины: «Хранители города Z».
 В Запорожье Советник Президента поздравил Новый Театр с премьерой.

Театры Запорожья